Trifon kan vara

 Trifon av Lampsakos, 300-talet, martyrhelgon (:en:Tryphon, Respicius, and Nympha)
 Trifon av Petsamo, 1500-tal, rysk helgonförklarad munk
 Trifon Ivanov (1965−2016) bulgarisk fotbollsspelare
 lingvistisk term, se difon